Musikzentrum steht für 
 Hindemith-Musikzentrum, Blonay, Schweiz
 Musikzentrum Bochum
 Musikzentrum Hannover
 Freies Musikzentrum, München